Diana Krall – (ur. 1964) kanadyjska wokalistka i pianistka jazzowa
 Hanna Krall – (ur. 1935) polska pisarka i dziennikarka
 Krall i Seidler – wytwórnia fortepianów i pianin

ja:クラール